Bahnbrückenmühle ist der Ortsname von

 Bahnbrückenmühle (Hafenlohr), Ortsteil der Gemeinde Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Bahnbrückenmühle (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern